Antonio De Simone – architetto italiano
 Antonio de Simone – arcivescovo italiano
 Gennaro Antonio de Simone – cardinale italiano